

События 
 15 июля — «Чёрный день Германии», поражение войск Тевтонского ордена в Грюнвальдском сражении соединёнными силами Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. Гибель магистра Ульриха фон Юнгингена.
 1410—1437 — Император Священной Римской империи Сигизмунд I Люксембург.
 1410—1415 — Антипапа Иоанн XXIII.
 В Южном Азербайджане, Армении, Курдистане и Ираке сложилось государство тюрок-огузов Кара Коюнлу («чернобаранные») со столицей в Тебризе.
 В верховьях Тигра и Евфрата сложилось государство Ак Коюнлу («белобаранные»).
 В Самарканде противники тимуридов пытаются узурпировать власть, Улугбеку с опекуном приходится бежать из Самарканда.
 Против монголов двинулась большая армия под командованием Джу Чи. В битве на реке Онон монголы разбиты. Китайские войска прошли далее на запад и в сражении на реке Тула (Тола) разбили ойратов.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1410 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1410 году

 15 июля — Ульрих фон Юнгинген, великий магистр Тевтонского ордена. Погиб в Грюнвальдской (Танненбергской) битве.
 15 июля — Фридрих фон Валленрод, маршал Тевтонского Ордена. Погиб в Грюнвальдской (Танненбергской) битве.
28 сентября — Ян Сокол из Ламберка

См. также

Примечания